Mezná può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Mezná, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Mezná, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale